Министр финансов Республики Абхазия  — руководитель министерства финансов Республики Абхазия. Министр финансов назначается на должность и отстраняется от должности Президентом Республики Абхазия.

Нынешний министр — Сериков Дмитрий Николаевич.

Список министров финансов Абхазии

Ссылки 
 Страница министерства финансов на сайте Кабинета министров Республики Абхазия

Примечания